Hobit je lahko:

 Hobit ali Tja in spet nazaj, fantazijski roman angleškega pisatelja J.R.R. Tolkiena
 pripadnik hobitov (izmišljene rase iz romanov J.R.R. Tolkiena o Srednjem svetu)

 Hobit, animirani televizijski film iz leta 1977, posnet po romanu Hobit
 Hobit, igrani film.

 vzdevek za Homo floresiensis, pritlikavega sorodnika človeka, fosile katerega so našli leta 2003